Тимофє́єв, іноді Тимофе́єв () — російське прізвище, утворене від особового імені Тимофій.

 Тимофєєв Анатолій Сергійович (1992) — український футболіст.
 Тимофєєв Артем Андрійович (1994) — російський футболіст.
 Тимофєєв Борис Борисович (1915–2002) — український учений у галузі автоматики, академік АН УРСР (1978).
 Тимофєєв Валентин Дмитрович (1927, Одеса — до 2008) — український музикознавець.
 Тимофєєв Володимир Сергійович (1930) — український політик, колишній міністр торгівлі України.
 Тимофєєв Володимир Федорович (1858, Полтава — 1923) — український хімік.
 Тимофєєв Георгій Михайлович (1910—1967) — радянський футболіст, виступав на позиції захисника.
 Тимофеєв Едуард Володимирович — учасник Революції Гідності, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Тимофєєв Ігор Володимирович (1960) — український дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол України
 Тимофеєв Кирило Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тимофєєв-Ресовський Микола Володимирович (1900—1981) — радянський генетик, біофізик, дослідник радіобіології, еволюційної біології.
 Тимофєєв Микола Дмитрович (1921—1999) — російський актор. Народний артист Росії (1969).
 Тимофєєв Михайло Миколайович (1883—1957) — якутський письменник.
 Тимофєєв Михайло Михайлович (1896—1977) — діяч ГПУ/НКВД СРСР, генерал-майор.
 Тимофеєв Олександр Сергійович (*1942) — радянський футболіст, півзахисник.
 Тимофєєв Олексій Олександрович (1944) — Заслужений діяч науки і техніки України (2002), доктор медичних наук, професор, академік УАН.
 Тимофєєв Сергій Олександрович (* 1944) — український кінооператор.
 Тимофеєв Юрій Васильович (*1949) — колишній радянський футболіст та український футбольний тренер.
 Тимофєєв Юрій Миколайович (1957) — радянський футболіст.
 Тімофєєв Володимир Олександрович (1953) — український фахівець з автоматизованих систем управління.
 Тімофєєв В'ячеслав Вікторович (1968) — український боксер та кікбоксер, Заслужений Майстер Спорту.
 Тімофєєв Вадим Михайлович (1935) — український геоморфолог, кандидат геолого-мінералогічних наук.

Див. також 
 Тимофєєва

Примітки 

Російські прізвища